Molekulska formula -{C6H8O3}- se može odnositi na:

 2,5-Bis(hidroksimetil)furan
 Dihidrofloroglucinol
 Furaneol
 HOCPCA
 Sotolon